«Decipher» — другий студійний альбом нідерландського симфо-метал гурту After Forever. Реліз відбувся 26 грудня 2001 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Флор Янсен — вокал
 Марк Янсен — гітари, гроулінг
 Сандер Гомманс — гітари, гроулінг
 Люк ван Гервен — бас-гітара
 Ландо ван Гілс — клавішні
 Андре Боргман — ударні, акустичні гітари

Примітки

Посилання 
  Альбом Decipher в Encyclopaedia Metallum
  After Forever на Facebook
  After Forever на Myspace

Альбоми After Forever
Альбоми Transmission Records
Альбоми симфонічного металу
Альбоми готичного металу